Pomeroy Inn & Suites National 2012 – męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling; rozgrywano go między 25 a 29 stycznia 2012 w Dawson Creek, w EnCana Events Centre.

W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów, które walczyły o łączną pulę nagród w wysokości 100 000 CAD.

Triumfował Glenn Howard, który w finale pokonał 6:5 obrońcę tytułu mistrzowskiego Kevina Martina.



Drużyny

Finał 
29 stycznia 2012; 12:00

Półfinały 
28 stycznia 2012; 19:00

Ćwierćfinały 
28 stycznia 2012; 13:00

Tie-breaker 
28 stycznia 2012; 8:30

Round Robin

Sesja 1. 
25 stycznia 2012; 19:30

Sesja 2. 
26 stycznia 2012; 9:00

Sesja 3. 
26 stycznia 2012; 12:30

Sesja 4. 
26 stycznia 2012; 16:30

Sesja 5. 
26 stycznia 2012; 20:00

Sesja 6. 
27 stycznia 2012; 8:00

Sesja 7. 
27 stycznia 2012; 11:30

Sesja 8. 
27 stycznia 2012; 15:00

Sesja 9. 
27 stycznia 2012; 20:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 World Curling Tour 2011/2012
 The National
 Capital One Grand Slam of Curling

Linki zewnętrzne 
 Pomeroy Inn & Suites National 2012 na stronach World Curling Tour 

2012 w curlingu
World Curling Tour